Sezon 2010 w World Touring Car Championship – siódma edycja serii wyścigowej World Touring Car Championship. Sezon rozpoczął się 7 marca w Kurytybie, a zakończył się 21 listopada na torze ulicznym w Makau, po rozegraniu 11 rund składających się z 22 wyścigów. Od sezonu 2010 wprowadzony został nowy system punktacji obowiązujący również w Formule 1 i Rajdowych Mistrzostwach Świata. Nagradza on dziesięć pierwszych kierowców na mecie, według klucza: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Tytuł mistrzowski wśród kierowców zdobył Yvan Muller po tym, jak jego rywal o tytuł Andy Priaulx oraz Augusto Farfus zostali zdyskwalifikowani z Wyścigu Japonii, gdy FIA pozytywnie rozpatrzyła skargę Chevroleta na użycie przez BMW w swoich samochodach sekwencyjnych skrzyń biegów podczas tej rundy. Wśród producentów mistrzostwo wywalczył Chevrolet, a SEAT, który je zdobył w sezonie 2009 zrezygnował z zespołu fabrycznego w sezonie 2010. Trofeum Yokohamy dla kierowców niezależnych zdobył Sergio Hernández, a dla zespołów niezależnych Scuderia Proteam Motorsport.

Lista startowa 

Lista startowa na sezon 2010 została opublikowana 19 lutego 2010.

Zmiany wśród kierowców 
Zmiany zespołów
 Mehdi Bennani: Exagon Engineering → Wiechers-Sport
 Tom Coronel: SUNRED Engineering → SR-Sport
 Stefano D'Aste: Wiechers-Sport → Scuderia Proteam Motorsport
 Augusto Farfus: BMW Team Germany → BMW Team RBM
 Jordi Gené: SEAT Sport → SR-Sport
 Sergio Hernández: BMW Team Italy-Spain → Scuderia Proteam Motorsport
 Tiago Monteiro: SEAT Sport → SR-Sport
 Yvan Muller: SEAT Sport → Chevrolet
 Kristian Poulsen: Liqui Moly Team Engstler → Poulsen Motorsport
 Andy Priaulx: BMW Team UK → BMW Team RBM
 Gabriele Tarquini: SEAT Sport → SR-Sport

Wchodzący do WTCC
 Fredy Barth: SEAT León Eurocup → SEAT Swiss Racing by SUNRED
 Fabio Fabiani: ? → Scuderia Proteam Motorsport
 Norbert Michelisz: SEAT León Eurocup/Supercopa Spain → Zengő-Dension Team
 Michel Nykjær: Danish Touringcar Championship → SUNRED Engineering
 Darryl O’Young: Porsche Carrera Cup Asia → Bamboo Engineering
 Andriej Romanow: ADAC Procar → Liqui Moly Team Engstler
 Yukinori Taniguchi: ? → Bamboo Engineering
 Colin Turkington: British Touring Car Championship → West Surrey Racing
 Harry Vaulkhard: British Touring Car Championship → Bamboo Engineering

Opuszczający WTCC
 Tom Boardman: SUNRED Engineering → British Touring Car Championship
 Marin Čolak: Čolak Racing Team Ingra → ?
 Jaap van Lagen: Lada Sport → Dutch Supercar Challenge
 Nicola Larini: Chevrolet → ?
 Kiriłł Ładygin: Lada Sport → Lada Granta Cup
 Jörg Müller: BMW Team Germany → Le Mans Series
 Félix Porteiro: Scuderia Proteam Motorsport → ?
 Vito Postiglione: Scuderia Proteam Motorsport → Porsche Carrera Cup Italy
 Rickard Rydell: SEAT Sport → Scandinavian Touring Car Championship
 Wiktor Szapowałow: Lada Sport → Łada Granta Cup
 James Thompson: Lada Sport → Scandinavian Touring Car Championship
 Alessandro Zanardi: BMW Team Italy-Spain → ?

Kalendarz wyścigów 
Ostateczny kalendarz wyścigów w sezonie 2010 został opublikowany 21 października 2009. Runda w Meksyku, zaplanowana na 11 kwietnia na torze Autódromo Miguel E. Abed w Puebli, została jednak odwołana z powodu powodzi w stanie Puebla. 19 czerwca 2010 FIA potwierdziła, że nie zostanie rozegrana runda zastępcza i w kalendarzu zostało ich tylko 11.

Wyniki

Kierowcy

Producenci

Trofeum Yokohamy

Kierowcy niezależni 

Uwagi:
1 Turkington po zdobyciu pole position w Brnie stracił status niezależnego kierowcy. Zrezygnowano także z dodawania punktów za miejsca 1-10 w ogólnej klasyfikacji.

Zespoły niezależne

Debiutanci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona World Touring Car Championship 
 Archiwum sezonu 2010 
 Galeria zdjęć sezonu 2010